Aleksander Aleksandrovič Černih (), ruski hokejist, * 22. september 1965, Voskresensk, Rusija.

Černih je v Sovjetski hokejski ligi igral za kluba Himik Voskresensk in CSKA Moskva, skupno je na 231-ih prvenstvenih tekmah dosegel 59 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in enem svetovnem prvenstvu, na katerem je prav tako osvojil zlato medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 45-ih tekmah, na katerih je dosegel dvanajst golov.

Pregled kariere 

|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 46
| 12
| 5
| 17
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 83
|
| 4
| 3
| 9
| 12
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 44
| 12
| 5
| 17
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 48
| 9
| 10
| 19
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA Kalinin
| Sovjetska 2. liga
| 85/86
|
| 34
| 29
| 16
| 45
|
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 10
| 3
| 3
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 41
| 14
| 15
| 29
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 2
| 2
| 4
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 41
| 9
| 12
| 21
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| +2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 283
| bgcolor="#7FFF00" | 93
| bgcolor="#7FFF00" | 78
| bgcolor="#7FFF00" | 171
| bgcolor="#7FFF00" | +3
| bgcolor="#7FFF00" | 256
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Himik Voskresensk
Hokejisti SKA Kalinin
Hokejisti CSKA Moskva
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih